Actaletidae  — семейство коллембол из надсемейства Isotomoidea (Entomobryomorpha).

Классификация 
Известно около 10 видов. Коллемболы семейства Actaletidae относится к надсемейству Isotomoidea из подотряда Entomobryomorpha (или отряда).

 Род Actaletes Giard, 1889 — 1 вид
 Род Spinactaletes Soto-Adames, FN, 1988 — около 10 видов

Литература 
 Bellinger, P. F. 1962. A dimorphic species of Actaletes (Collembola), Journal of the New York Entomological Society, Vol. LXX, June 1962, p. 88-91.
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive — Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p. 1-141. PDF Полный текст
 Salmon, J. T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p. 1-144.

Примечания

Ссылки 
 Список видов Коллембол

Entomobryomorpha
Семейства коллембол